VM i badminton 2021 er det 26. VM i badminton afholdt af Badminton World Federation. Mesterskabet bliver afviklet i  Palacio de los Deportes Carolina Marín i Huelva, Spanien i perioden 12. - 19. december 2021. Spanien er VM-værtsland for tredje gang, men det er første gang, at mesterskabet spilles i Huelva.

Medaljevindere

Medaljetabel

Resultater

Herresingle 

Herresinglemesterskabet har deltagelse af 64 spillere.

Damesingle 

Damesinglemesterskabet har deltagelse af 48 spillere.

Herredouble 

Herredoublemesterskabet har deltagelse af 48 par.

Damedouble 

Damedoublemesterskabet har deltagelse af 48 par.

Mixed double 

Mixed double-mesterskabet har deltagelse af 48 par.

Se også 
 Sudirman Cup 2021

Kilder 
 Basel 2021

Noter 

Badminton i 2021
2021
Sport i Spanien